2 miejscowości w Polsce: 
 Tchórzew – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki 
 Tchórzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn

Zobacz też: Tchórzew-Kolonia, Tchórzew-Plewki